Crown Point (Alaska), VS
 Crown Point (Indiana), VS
 Crown Point (New York), VS
 Crown Point (Oregon), VS
 Crown Point (Tobago)